Sant’Andrea steht für folgende geographische Objekte in Italien:
 Sant’Andrea (Gorizia), Ort am Isonzo, Gemeinde Gorizia
 Sant’Andrea (Venedig), Insel in der Lagune von Venedig
 zahlreiche Kirchen mit dem Patrozinium des hl. Andreas, siehe Andreaskirche #Italien